Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à San Francisco du 9 au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1987
Compétition de tennis à San Francisco
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1987
Sport en Californie en 1987
Tennis en février 1987